Forkortelsen EAC kan pege på flere artikler
 En forkortelse for den engelske betegmelse for ØK, East Asiatic Company
  European Advisory Commission, EAC, eller  på dansk, der blev nedsat under Moskvadeklarationen under 2. verdenskrig.
 Østafrikanske Fællesskab (engelsk: East African Community)